Arthur Salter (1859–1928) – brytyjski sędzia i polityk
 Arthur Salter, 1. baron Salter (1881–1975) – brytyjski arystokrata, polityk i naukowiec